Blut und Eisen ist eine politische Metapher. Sie bezeichnet außerdem:
 Blut + Eisen, eine deutsche Punkband

Blut und Eisen ist außerdem der Titel folgender Filme:
 Hellboy – Blut und Eisen (2007) aus der Hellboy-Zeichentrickfilm-Reihe
 Nachtschicht – Blut und Eisen (2020), ein Film aus der Nachtschicht-Filmreihe